Latowicz – wieś w Polsce, położona w województwie mazowieckim, powiecie mińskim, gminie Latowicz
 Latowicz – gmina
 Latowicz – gromada
 Latowicz – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1870–1939 w Warszawskiem
 Betty Latowicz – polska aktorka teatralna żydowskiego pochodzenia
 Karol Latowicz (1923 - 1984) – polski aktor teatralny i filmowy żydowskiego pochodzenia